Humphrey Stafford kan syfta på bland andra:

* Humphrey Stafford, 1:e hertig av Buckingham (1402–1460), engelsk ädling
 Humphrey Stafford, earl av Stafford (1425?–1458), engelsk ädling 
 Sir Humphrey Stafford (omkring 1427–1486), engelsk ädling
 Humphrey Stafford, 1:e earl av Devon (1439?–1469), engelsk ädling